Paccius är ett släkte av spindlar. 

Paccius ingår i familjen flinkspindlar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Flinkspindlar
Paccius